Ein Strafantrag hat im Strafprozessrecht mehrerer Länder unterschiedliche Bedeutungen, siehe hierzu

 Strafantrag (Deutschland) zur rechtlichen Situation in der Bundesrepublik Deutschland
 Strafantrag (Österreich) zur rechtlichen Situation in der Republik Österreich